Jean de Bertrand – sabaudzki duchowny, biskup Lozanny w latach 1341–1342.
 Jean de Bertrand – sabaudzki duchowny, biskup Genewy w latach 1408-1418.
 Jean de Bertrand – sabaudzki kardynał, biskup Saint-Bertrand-de-Comminges w latach 1555–1556.